Najlepszy – powieść Waldemara Łysiaka 
 Najlepszy – amerykański film z 2009 w reżyserii Shany Feste
 Najlepszy – polski film z 2017 w reżyserii Łukasza Palkowskiego